Mbala (in der Kolonialzeit Abercorn) ist eine Stadt mit 24.000 Einwohnern (2010) in der Nordprovinz von Sambia. Sie befindet sich erhöht über dem Südende des Tanganjikasees, südöstlich vom Hafen Mpulungu und etwas abseits vom Tanzam Highway. Mbala liegt etwa 1600 Meter über dem Meeresspiegel und ist Sitz der Verwaltung des gleichnamigen Distrikts.

Wirtschaft 
Der Ort lebt von Dienstleistungen und kleinen Geschäften. Das Gebiet ist zwar sehr dünn besiedelt, aber die Straße und die Armee erzeugen Nachfrage.

Infrastruktur 
Die 165 Kilometer lange Straße von Kasama ist asphaltiert, ebenso die weitere Straße nach Tansania und die 40 Kilometer lange Strecke nach Mpulungu.

Bei Mbala liegt ein gut ausgebauter Militärflugplatz der sambischen Luftwaffe mit asphaltierter Landebahn, die etwa 2800 Meter lang ist.

Tourismus 

Die Attraktion des Ortes ist das von Deutschland finanzierte Moto-Moto-Museum, das Artefakte des Bembastammes beherbergt, darunter Waffen, Werkzeuge, Musikinstrumente und Zeremonialgegenstände. In 33 Kilometer Entfernung finden sich die Kalambo-Fälle, die zweithöchsten Wasserfälle Afrikas mit 221 Meter Fallhöhe. 20 Kilometer in Richtung Mpulungu und weitere 30 Kilometer über das Dorf Chitimbwe liegen die Lunzuafälle mit 200 Meter Fallhöhe über eine Distanz von zwei Flusskilometern. Deutlich weiter liegt der Nsumbu-Nationalpark am See.

Im November 1918 kapitulierten im damaligen Abercorn die Reste der Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika unter ihrem General Paul von Lettow-Vorbeck.

Klimatabelle

Einzelnachweise

Weblinks 
 Moto Moto Museum (Offizielle Präsenz)

Ort in Sambia
Nordprovinz (Sambia)
Ort in Afrika